Villard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Villard Township (Minnesota)
 Villard Township (North Dakota)